Финальный турнир XII чемпионата Европы по гандболу среди женских команд проходил в пяти городах Швеции с 4 по 18 декабря 2016 года.

Арены

Отборочные игры 

Жеребьёвка прошла 24 марта 2015 года в Вене. В отборочном раунде принимали участие 32 команды, которые разыграли 15 путевок в финальную часть. Сборная Швеции на правах организаторов ЕВРО-2016 от отборочных игр была освобождена.

Финальный турнир

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира прошла 10 июня 2016 года в Гётеборге.

Предварительный этап 
Команды, занявшие в группах 1-3 места выходят в основной раунд.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
2016 год в гандболе
Чемпионаты Европы в Швеции
Спорт в Швеции в 2016 году
Декабрь 2016 года
Гандбол
Международные соревнования по гандболу в Швеции